Насредди́н, Насрудди́н, Наср ад-Дин, Насретдин ( — «помощь веры» или «помощь религии») — лакаб (прозвище, титул), часть арабо-мусульманского имени. В настоящее время распространён в арабском мире и за его пределами как имя и фамилия.

Не путать с Насируддин ( — «помощник веры»).
Имя
 Ходжа Насреддин — фольклорный персонаж мусульманского Востока и некоторых народов Средиземноморья и Балкан.
 «Молла Насреддин» — азербайджанский сатирический журнал, издававшийся в 1906—1931 годах.
 Насреддин Дине (1861—1929) — французский художник-ориенталист.
 Насреддин Муратханов (1904—1970) — пакистанский архитектор и инженер-строитель.
 Насреддин Хуалед (род. 16 апреля 1986) — алжирский футболист.
 Насруддин (1254—1328) — правитель из династии Саффаридов.
Фамилия
 Насреддин, Ален (род. 1975) — профессиональный канадский хоккеист.

См. также 
 Насируддин
 Насретдинов